Gonçalves o Goncalves o Goncálvez o similar, puede estar referido a:

Patronímicos, variante Gonçalves 
 Adílio o Adílio de Oliveira Gonçalves (1956-), exfutbolista brasileño.
 Marcelo Gonçalves Costa Lopes (1966-), exfutbolista brasileño.
 Aílton Gonçalves da Silva (1973-), exfutbolista brasileño.
 André Gonçalves, marino y explorador portugués nacido en el siglo XV.
 Jair Gonçalves (1953-), exfutbolista brasileño que jugaba de delantero.
 Zarco o João Gonçalves Zarco (1394-1471), navegante, explorador y caballero portugués de la Casa del Infante D. Henrique.
 Laura Gonçalves o Laura Adriana Gonçalves da Câmara (1989-), modelo luso-venezolana, representante oficial de Portugal en el certamen Miss Universo en su edición del año 2011.
 Nelson Gonçalves (1919-1998), cantante y compositor brasileño, cuyo verdadero nombre era Antônio Gonçalves Sobral.
 Nuno Gonçalves, pintor portugués del siglo XV.
 Vanessa Gonçalves o Vanessa Andrea Gonçalves Gómez (1986-), modelo y odontóloga venezolana, ganadora del título Miss Venezuela 2010.
 Vasco Gonçalves o Vasco dos Santos Gonçalves (1921-2005), militar y político portugués de la segunda mitad del siglo XX.

Patronímicos, variante Goncálvez 
 Pablo Goncálvez (1970-), primer asesino serial de la historia del Uruguay.

Estadios 
 Estadio Pepe Gonçalvez, barrio de Escaleritas, en Las Palmas de Gran Canaria, España.